Die Pekan Olahraga Nasional XVII, die indonesischen Nationalspiele 2008 (abgekürzt PON XVII), fanden in Samarinda in der indonesischen Provinz Kalimantan Timur vom 5. Juli bis zum 17. Juli 2008 statt.

Sportarten 
Es wurden Medaillengewinner in 43 Sportarten ermittelt, darunter unter anderem im:
 Badminton
 Billard
 Baseball
 Softball
 Bowling
 Bridge
 Golf
 Judo
 Karate
 Squash
 Taekwondo
 Tennis
 Tischtennis
 Wushu

Medaillenspiegel

Weblinks 
 
 
 antara.co.id

Sportveranstaltung in Samarinda
Multisportveranstaltung 2008
Pekan Olahraga Nasional